Obstgarten steht für:

 einen Garten mit Obstbäumen oder ein Obstgehölz, siehe Nutzgarten
 eine Plantage für die Erzeugung von Obst, siehe Erwerbsobstbau
 
 ein Kinderspiel, eine Variante der Reise nach Jerusalem
 Obstgarten (Brettspiel), ein Spiel der Firma HABA
 Obstgarten (Marke), eine Süßspeise der Ehrmann AG, die von Danone verkauft wurde 

Siehe auch

 Botanischer Obstgarten
 Streuobstwiese